Sándor István (Ungvár, Szovjetunió, 1986. január 4. –) magyar labdarúgó, az FC Ajka középpályása. Bátyja a szintén labdarúgó Sándor György.

Források 
Sándor István adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1986-ban született személyek
Ungváriak
Magyar labdarúgók
Az FC Ajka labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Az Újpest FC labdarúgói
A Vác FC labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
A BKV Előre labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
A Videoton labdarúgói
A Naftan Navapolack labdarúgói
Az FC Felcsút labdarúgói
A Ceglédi VSE labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A Soroksár labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói
Élő személyek